Флаг Песто́вского городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 августа 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7329.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого сидящий прямо медведь чёрного цвета, держащий перед собой правой лапой — ступку жёлтого цвета, левой лапой — вставленный в ступу пестик жёлтого цвета».

Символика

Использование 
Флаг может быть поднят на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления; быть установлен в залах заседаний органов местного самоуправления, в рабочих кабинетах Главы Пестовского городского поселения, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

Флаг поднимается (устанавливается) и используется для украшения улиц, зданий, сооружений и территорий:

— в дни государственных праздников — наряду с Государственным флагом Российской Федерации;

— во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, местных праздников и памятных дат;

— во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности;

— во время частных и семейных торжеств и значимых событий;

— в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории Пестовского городского поселения;

— в местах массовых собраний жителей Пестовского городского поселения;

— в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних школах).

Примечания